Кирья́т-Бя́лик  — город в Израиле в Хайфском округе.

Один из пригородов Хайфы, граничит с Кирьят- Моцкин на западе.  Основан в 1934 году в долине Звулун к северо-востоку от Хайфы выходцами из Германии. В 1976 году  получил статус города. Площадь — около 8,176 дунамов (817,6 га).

В городе имеются  38 детских садов, 6 начальных школ, 2 школы промежуточной ступени.

В промышленной зоне Кирьят-Бялика расположены более 600 предприятий.

Назван в честь поэта Хаима Нахмана Бялика.

История 
В окрестностях Кирьят- Бялика расположен заповедник Эйн- Афек (עין אפק), на территории которого был раскопан город бронзового века Афек. Также на этом месте были найдены документы, относящиеся к фараону Рамсесу III, 12 век до нашей эры. Название Афек упоминалось в ассирийских клинописях времен Асархадона II. ТАНАХ относит Афек к колену Ашера.

Сохранились плотина, мельница , а также остатки крепости крестоносцев на реке Нааман. 

Город Афек был заброшен из-за заболачивания.

Не путать с городом Афек рядом с Рош ха-Аин.

В начале 1950-х годов здесь поселились  репатрианты из Индии.

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Russian/Aliyah/Alia-2000/Cities/Kiryat-bialik.htm

Города Израиля